Соревнования в беге на 1500 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2012 года в Стамбуле прошли 9 и 10 марта.

Впоследствии три участницы соревнований были дисквалифицированы, в том числе Аслы Альптекин, выигравшая бронзу. Ожидается, что её награда перейдёт к Хинд Дехиба из Франции, занявшей в финале пятое место.

Призёры

Предварительные забеги

Финал

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2012